

Patronymes 

 Jacob Le Maire (1585-1616), navigateur et explorateur néerlandais ;
 Antoine Le Maire d'Arion (1759-1833), homme politique français ;
 Charles Le Maire (1897-1985), costumier américain de cinéma ;
 Bruno Le Maire (1969-), diplomate et homme politique français ;
 Jérôme Le Maire, réalisateur belge ;
 Jérôme Le Maire, réalisateur français.

Toponyme 

 Détroit de Le Maire, entre la terre de Feu et de l'île des États à la pointe de l'Amérique du Sud
 Îles Le Maire, autre nom des îles Schouten, au large de la Nouvelle-Guinée.

Voir aussi